Округ Сірібесі
Провінція Сірібесі